Футзал (міні-футбол) — вид спорту під егідою FIFA.
 Футбол у залах (футзал) — вид спорту під егідою AMF.